Szóljatok a köpcösnek! (1990) Elmore Leonard regénye
 Szóljatok a köpcösnek! (1995) a regény alapján készült, amerikai bűnügyi filmvígjáték Barry Sonnenfeld rendezésében
 Szóljatok a köpcösnek! – A sorozat (2017–2019) a regény alapján készült, amerikai televíziós sorozat